Протасю́к — українське прізвище.

Відомі носії 

 Міхал Протасюк (1978) — польський письменник-фантаст.
 Протасюк Назар Григорович — солдат Збройних сил України.